Lista över småorter i Sverige finns för olika årtal:

 Lista över småorter i Sverige 2000
 Lista över småorter i Sverige 2005
 Lista över småorter i Sverige 2010

Se även 
 Småort
 Lista över Sveriges tätorter
 Lista över orter i Sverige

Källor 
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån
 Statistik för småorter 2005, Statistiska centralbyrån
 Statistik för småorter 2000, Statistiska centralbyrån 

Småorter